Halesus är ett släkte av nattsländor, beskrivet 1836 av James Francis Stephens. Det ingår i familjen husmasknattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Husmasknattsländor
Halesus